Песо́чное — топоним славянского происхождения (от слова песок).

Населённые пункты

Белоруссия 
 Песочное — деревня в Копыльском районе Минской области.

Россия 
 Песочное — деревня в Суздальском районе Владимирской области.
 Песочное — посёлок в Вологодском районе Вологодской области.
 Песочное — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Песочное — хутор в Медвенском районе Курской области.
 Песочное — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Песочное — деревня в Килемарском районе Республики Марий Эл.
 Песочное — деревня в Богородском районе Нижегородской области.
 Песочное — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Песочное — село в Княгининском районе Нижегородской области.
 Песочное — деревня в Городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Песочное — село в Безенчукском районе Самарской области.
 Песочное — село в Ростовском районе Ярославской области.
 Песочное — посёлок в Рыбинском районе Ярославской области.
 Песочное — военный полигон ВС РФ в Костромской и Ярославской областях.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Песочное — село в Ленинском районе.

Украина 
 Песочное — село в Ковельском районе Волынской области.
 Песочное — село в Сокальском районе Львовской области.

Озёра

Белоруссия 
 Песочное — озеро в Червенском районе Минской области.

Россия 
 Песочное — озеро в Уфимском районе Башкортостана.
 Песочное — озеро в Мурманской области.
 Песочное — озеро в Свердловской области.

См. также 
 Сельское поселение Песочное
 Ближне-Песочное
 Большое Песочное
 Верхнее Песочное
 Малое Песочное
 Нижнее Песочное
 Песочное Канаково
 Песочный
 Песочная
 Песчаное